Cávado kan syfta på:

 Cávado (flod) – en flod i norra Portugal
 Cávado (underregion) – en statistisk underregion (NUTS 3) i norra Portugal